Ljuksemburg kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Lüksemburq, ort, Samuch,

Georgien 

 Bolnisi, Nedre Kartlien, Bolnisi (distrikt),

Ryssland 
 Ljuksemburg, Dagestan